ZH est un code qui désigne Zurich selon la norme ISO 3166-2.

ZH est un symbole, qui signifie :
 zettahenry, unité de mesure d'inductance électrique

zH est un symbole, qui signifie :
 zeptohenry, unité de mesure d'inductance électrique

zh est un code, qui désigne :
 le chinois, langue principale de Chine, selon la norme ISO 639-1.

Zh est un digramme de l'alphabet latin

Voir aussi 
Orthographe du breton

Code de canton suisse
Code